

Legături externe 
 CityMayors article

Islanda